Comyops är ett släkte av tvåvingar. Comyops ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Parasitflugor
Comyops